Choelo (gemeente), een gemeente in de regio Adzjarië in Georgië
 Choelo (plaats), het administratieve centrum van bovenstaande gemeente